Saint Jack (roman), een roman uit 1973 van Paul Theroux
Saint Jack (film), een film uit 1979 van Peter Bogdanovich